Wołga – rzeka w Rosji

 Wołga – marka samochodu
 Wołga – nazwa rosyjskich klubów piłkarskich:
 Wołga Niżny Nowogród
 Wołga Twer
 Wołga Uljanowsk

Inne:
 Wołga-Wołga – komedia
 Wołga, Wołga... – pieśń
 Wołga - blok przyspieszający rosyjskich rakiet Sojuz

Zobacz też 
 Volga
 Vouga